Sewn to the Sky è il primo album in studio del musicista statunitense Smog, pubblicato nel 1990.

Tracce 
Side 1
Souped Up II
Kings Tongue
Garb
Hollow Out Cakes
Confederate Bills and Pinball Slugs
Coconut Cataract
Fruit Bats
Peach Pit
Disgust
Russian Winter
Side 2
Polio Shimmy
Smog
Lost My Key
Fried Piper
Fables
Puritan Work Ethic
A Jar of Sand
I Want to Tell You About a Man
Olive Drab Spectre
The Weightlifter

Collegamenti esterni